Ramón Mármol El Salvadori nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve: Ramón Sagastume Mármol

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Salvadori labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Olimpia 
Mexikóban rendezték a XIX., 1968. évi nyári olimpiai játékok olimpiai labdarúgó torna döntő mérkőzéseinek, ahol az olimpiai labdarúgó torna egyik szereplője. A FIFA jelen lévő Játékvezető Bizottsága (JB) egy csoportmérkőzés vezetését, a Japán–Nigéria (3:1) találkozót bízta rá.

Vezetett mérkőzéseinek száma: 1

Források 

Salvadori labdarúgó-játékvezetők